Aleš Sila (né le  à Ljubljana en République socialiste de Slovénie) est un joueur de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il attaque sa carrière au HDD ZM Olimpija en Ligue Slovène. Par la suite, il s'aguérit avec le HD HS Olimpija. En 2007, il passe une saison avec le Blues Junior de Springfield en NAHL. De retour à Ljubljana, il est intégré dans l'équipe pensionnaire l'EBEL, l'élite autrichienne.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace au niveau international. Il a participé aux catégories jeunes. En senior, il a débuté dans quelques épreuves de l'Euro Ice Hockey Challenge avec une sélection slovène B. En 2009, le sélectionneur John Harrington le sélectionne comme troisième gardien après Robert Kristan et Andrej Hočevar, lors le compte du groupe E du tournoi de qualification olympique de Vancouver 2010. Le , il rentre en cours de jeu lors d'une rencontre amicale contre l'Italie.

Statistiques de hockey sur glace 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2003-2004|| HDD ZM Olimpija || Državno Prvenstvo || 
|-
| 2004-2005|| HDD ZM Olimpija || Državno Prvenstvo || 
|-
| 2005-2006|| HDD ZM Olimpija || Državno Prvenstvo || 
|-
| 2005-2006|| HDD ZM Olimpija || IEL || 
|-
| 2006-2007|| HDD ZM Olimpija || Državno Prvenstvo || 7 || || || 1,57 || || || || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007|| HDD ZM Olimpija || IEL || 5 || || || 2,21 || || || || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Springfield Jr. Blues  || LNAH || 18 || || || 3,82 || 88,2 || || || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009|| HDD ZM Olimpija || Državno Prvenstvo || 10 || || || 3,75 || || || || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || HDD ZM Olimpija || EBEL || 22 || || || 3,60 || 88,9 || || || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || HDD ZM Olimpija || Državno Prvenstvo || 2 || || || 0,56 || || || || 3 ||  ||  || 4,58 ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || HDD ZM Olimpija || EBEL || 28 || || || 3,81 || 89,7 || || || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || HDD ZM Olimpija || Slohokej Liga || 4 || || || 3,68 ||  || || || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || HDD ZM Olimpija || EBEL || 11 || || || 3,96 || 89,7 || || || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || ATSE Graz || Nationnalliga || 4 || || || 1,50 || 94,2 || || || 8 ||  ||  || 2,22 || 92,3 ||  || 
|-
| 2011-2012 || ATSE Graz || Nationnalliga || 28 || || || 2,03 || 92,7 || || || 11 ||  ||  || 3,05 || 89,9 ||  || 
|-
| 2012-2013 || HK Slavija || Inter-National-League || 27 || || || 2,29 || 91,7 || || || 8 ||  ||  || 1,98 || 92,4 ||  || 
|-
| 2012-2013 || HK Slavija || Državno Prvenstvo || 0 || || ||  ||  || || || 2 ||  ||  || 1,75 || 94,2 ||  || 
|-
| 2013-2014 || HDD ZM Olimpija || EBEL || 13 || || || 4,48 || 88,7 || || || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || HDD ZM Olimpija || Državno Prvenstvo  || 0 || || ||  ||  || || || 4 ||  ||  || 1,43 || 94 ||  || 
|-
| 2014-2015 || HDD ZM Olimpija || EBEL || 6 || || || 4,74 || 87,1 || || || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HDD ZM Olimpija || Državno Prvenstvo  || 9 || || || 2,01 || 94,2 || || || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || Újpesti TE || MOL Liga  || 7 || || || 2,30 || 92,2 || || || 1 ||  ||  || 10 || 76,9 ||  || 
|-
| 2015-2016 || Újpesti TE || MOL Liga  || 31 || || || 2,48 || 92,1 || || || 0 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2016-2017 || Újpesti TE || MOL Liga  || 34 || || || 2,63 || 91,3 || || || 12 ||  ||  || 2,94 || 91 ||  || 
|-
| 2017-2018 || Újpesti TE || Erste Liga  || 44 || || ||  || 89,4 || || || 6 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2018-2019 || Újpesti TE || Erste Liga  || 33 || || || 2,52 || 90,7 || || || - || - || - || - || - || - || -

Au niveau international

Roller in line hockey 
Il a pratiqué le Roller in line hockey durant l'intersaison.

Statistiques internationales

Références 

Naissance en juin 1987
Naissance à Ljubljana
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur de l'ASTE Graz
Joueur du HK Slavija
Gardien de but de hockey sur glace